Bambus bezeichnet:
 Bambus, eine Unterfamilie der Süßgräsern mit zahlreichen Arten
 in Kroatien verbreitete Bezeichnung für eine Schorle aus Rotwein und Cola (vgl. Calimocho) oder Rotwein und Limonade.
 Willy Bambus (1862–1904), deutscher Zionist
 Bambus Spieleverlag des deutschen Spieleautors Günter Cornett

Siehe auch:

 Bambous, die Bezirkshauptstadt des Bezirks Black River auf Mauritius